Whitacre ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Whitacre, Junior (* 1941), US-amerikanischer Manager
 Eric Whitacre (* 1970), US-amerikanischer Komponist und Dirigent
 John J. Whitacre (1860–1938), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Whitaker
 Whittaker